Cerritos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Dos Cerros (ort), Hidalgo, Mixquiahuala de Juárez, 
 Cerritos, Amatlán de Cañas, 
 Cerritos, San Luis Potosí, 
 Cerritos, Santiago Ixcuintla, 
 Cerritos (kommun), San Luis Potosí, 
 Cerritos, Santiago de Anaya, 
 Cerritos, Cardonal, 
 Cerritos, Guanajuato, Pueblo Nuevo,

USA 

 Cerritos, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar